Antífilo puede hacer referencias a:
Antífilo, arquitecto griego del siglo V a. C.
Antífilo de Egipto, pintor griego del siglo IV a. C.